Тупамбе () — населённый пункт на северо-востоке Уругвая, в юго-западной части департамента Серро-Ларго.

География 
Расположен на границе с департаментом Трейнта-и-Трес, примерно в 86 км к юго-западу от административного центра департамента, города Мело. В 21 км к юго-западу от Тупамбе по автомобильной дороге № 7 располагается город Санта-Клара-де-Олимар. Железная дорога Монтевидео-Мело проходит через южную оконечность населённого пункта.

История 
Получил статус села (Pueblo) 19 августа 1926 года.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 1122 человека.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Населённые пункты Уругвая